Натыр Тепкенкиев (1834 — 5 мая 1883) — зайсанг Хошеутовского аймака в Икицохуровском улусе (1852 — 5 мая 1883), представитель племени хошеут, рода Зээснгуд — Борджигин. Старший сын и преемник Тюбкюнке (Тепкенки) Хангаева, прямой потомок Кундулена Убаши, который в свою очередь является потомком Хасара (младший брат Чингисхана).

А также Натыр приходится дядей для Давида Тундутова, так как его сестра Дельгирка Тепкенкиева вышла замуж за Цанджин-Убуши Тундутова и у них родился Церен-Давид Тундутов.

Биография 
Натыр родился в семье зайсанга Хошеутовского аймака - Тюбкюнке (Тепкенки) Хангаева.

26 марта 1850 года Тепкенки Хангаев умирает от приключившейся болезни, оставив после себя трех сыновей: Натыра — 15, Дорджи — 8, Очира — 4, и дочерей Улюмджи — 16, Дельгира — 10 лет. Натыр, как старший сын, является наследником, но так как он несовершеннолетний опекуном над имением был назначен их родственник Дорджи Шараев. Старший сын зайсанга Натыр Тепкенкиев по достижении совершеннолетия был введен в управление аймаком.

Натыр Тепкенкиев умирает 5 мая 1883 года «от одержимой болезни». Вдова зайсанга Ялман Тепкенкиева об этом подала прошение в декабре, в котором писала: «Мой муж, зайсанг Натыр Тепкенкиев, умер летом, после которого я осталась с 7-ю малолетними детьми». Сыновьями Натыра были: Нимя, Очир, Бадма, Улюмджи, Ноха, Иджа и Цаган.

Примечание 

 Натыр-Убуши Тепкенкиев - Родовод

Источники 
 История Калмыкии | Митиров А. Г. Ойраты-калмыки: века и поколения. — Элиста: Калм. кн. изд-во, 1998. — 384 с.: ил..
 Очерки истории традиционной культуры Калмыков второй половины XIX в.- Ф.Г.Б.У.Н «Калмыцкий Научный Центр Российской Академии Наук», 2016. — 121 с.
Хошуты Калмыкии и Монголии: историко-этнографический очерк. (Здесь рассказывается о его роде и происхождении)
 Митиров А. Г. Ойраты - калмыки: века и поколения.
 Генеалогия икицохуровских хошутов (по материалам, собранным Ш. В. Боктаевым). Сост. Б. Б. Манджиева. Элиста: КИГИ РА Н, 2011. – 326 с. – Серия«Өвкнрин зөөр» («Сокровища предков»). [нет в источнике]
 Митиров А. Г. // Статья о Хошеутовских Владельцах.
 Текст из статьи Митирова А. Г.

Персоналии по алфавиту
Умершие 5 мая
Умершие в 1883 году
Калмыцкая аристократия
Персоналии:Калмыкия
Персоналии:Российская империя